Gössner ist der Familienname folgender Personen:

 Miriam Gössner, Geburtsname von Miriam Neureuther (* 1990), deutsche Biathletin und Skilangläuferin
 Roger Gössner (* 1964), deutscher Ringer
 Rolf Gössner (* 1948), deutscher Publizist

Siehe auch:
 Goessner